Nordanbergstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nordanbergstjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun, 
Nordanbergstjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (8,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn